Margalef kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Margalef (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Margalef (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar